

Geografia
 Great Langton – paese dell'Inghilterra, nella contea del North Yorkshire
 Langton by Wragby – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Lincolnshire
 Langton Herring – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Dorset
 Langton Long Blandford – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Dorset
 Langton Matravers – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Dorset

Persone
 Bobby Langton, propr. Robert Langton (1918-1996) – calciatore inglese, di ruolo ala
 Brooke Langton (1970) – attrice statunitense
 Diane Langton (1947) – attrice, cantante e ballerina britannica
 Huw Lloyd-Langton. propr. Richard Hugh Lloyd-Langton (1951-2012) – chitarrista inglese
 Jane Langton (1922-2018) – scrittrice e illustratrice statunitense
 Paul Langton (1913-1980) – attore statunitense
 Simon Langton (1941) – regista e produttore televisivo britannico
 Stephen Langton (1150 circa–1228) – arcivescovo di Canterbury e cardinale
 Steven Langton (1983) – bobbista statunitense

Altro
 Formica di Langton – automa a stati finiti bidimensionale